Het WTA-tennistoernooi van Moskou Open (officieel Moscow River Cup) van 2018 vond plaats van 23 tot en met 29 juli 2018 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De thuisspelende Anastasija Potapova speelde zowel de enkel- als de dubbelspelfinale. Zij verloor de eind­strijd in het enkelspel, maar zegevierde wel in het dubbelspel.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Duitse Julia Görges bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De zeventienjarige lucky loser Olga Danilović uit Servië won het toernooi. In de finale versloeg zij de even­eens zeventienjarige, via een wildcard toegelaten, Russin Anastasija Potapova in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Danilović werd daarmee de eerste WTA-toernooiwinnares die geboren is in de 21e eeuw. Tevens was zij de eerste in de WTA-geschiedenis die als lucky loser de titel won. Zij won US$ 163.265 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Xenia Knoll en Johanna Larsson, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Aleksandra Panova en Galina Voskobojeva.

Het ongeplaatste koppel Russinnen Anastasija Potapova en Vera Zvonarjova won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste duo Aleksandra Panova en Galina Voskobojeva in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Zvonarjova had daarnaast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Potapova geen.

De Belgische Maryna Zanevska en Russin Polina Monova waren door middel van een wildcard tot het toernooi toegelaten. Zij verloren hun openingspartij in de match-tiebreak.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Moskou 2018
Moskou Open